Blumenstein steht für

in Deutschland:
 Burg Blumenstein (Pfalz), bei Schönau, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Burgstall Blumenstein (Zierenberg), bei Zierenberg, Landkreis Kassel, Hessen
 Jagdschloss Blumenstein, Nachfolgebau der Burg Wildeck in Wildeck, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Sommerschloss Blumenstein, Nachfolgebau des Jagdschlosses Blumenstein in Wildeck, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Blumenstein (Berg) 458 m, bei Brilon Hochsauerlandkreis
 Naturschutzgebiet Blumenstein bei Brilon Hochsauerlandkreis

in Österreich:
 Schloss Blumenstein (Salzburg), in Salzburg, Bundesland Salzburg

in der Schweiz:
 Blumenstein BE, Gemeinde im Verwaltungskreis Thun, Kanton Bern
 Historisches Museum Blumenstein, in Solothurn, Kanton Solothurn

in Slowenien:
 Burgstall Burg Blumenstein (Slowenien) (slowenisch Grad Plauštajn oder Grad Ploštanj), bei Šibenik, Gemeinde Šentjur pri Celju (deutsch: Sankt Georgen bei Cilli)

Blumenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich von Blumenstein (1342–1346), Komtur (Befehlshaber) der Kommende Balga (Deutscher Orden)
 Ellen Blumenstein (* 1976), deutsche Kuratorin
 Ernst Blumenstein (1876–1951), schweizerischer Jurist
 Ernst von Blumenstein (1796–1875), Sohn des Landgrafen Karl Emanuel von Hessen-Wanfried
 Fritz Blumenstein (1898–1993), deutscher Zahnarzt, Reichsdentistenführer, SA-Oberführer
 Gil Blumenstein (* 1990), israelischer Fußballspieler
 Irene Blumenstein-Steiner (1896–1984), Schweizer Steuerrechtsexpertin und erste Lehrstuhlinhaberin der Universität Bern
 Marianne Blumenstein, deutsche Tischtennisspielerin und -funktionärin
 Wilhelm Johann Maria von Blumenstein (1768–1835), königlich preußischer Generalmajor